Râul Răchita se poate referi la:

 Râul Răchita, Barcău
 Râul Răchita, Bașeu
 Râul Răchita, Borod
 Râul Răchita, Dâmbovița
 Râul Răchita, Horezu
 Râul Răchita, Nera
 Râul Răchita, Rasnic
 Râul Răchita, Râul Mare
 Râul Răchita, Râul Mic
 Râul Răchita, Strei
 Râul Răchita, Tarcău
 Râul Răchita, Volovăț

Vezi și 
 Răchita (dezambiguizare)

 Râul Răchitiș (dezambiguizare)
 Râul Răchițele (dezambiguizare)
 Râul Răchitoasa (dezambiguizare)
 Râul Valea Răchițelii (dezambiguizare)
 Râul Răchitova

Toponime românești